Tomás Micieces puede referirse a los siguientes maestros de capilla y compositores:

Tomás Micieces el mayor, también llamado Tomás Micieces I.
Tomás Micieces el menor, también llamado Tomás Micieces II, hijo del anterior.